Гріхальва — річка на південному сході Мексики.
 Хуан де Гріхальва (1489—1527) — іспанський конкістадор.
 Хуан-дель-Гріхальва (Чіапас) — населений пункт та муніципалітет у Мексиці, в штаті Чіапас.

Багатозначні терміни